Paris-Roubaix 2018 var den 116. udgave af cykelløbet Paris-Roubaix. Det var det 15. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2018 og blev arrangeret 8. april 2018. Løbet blev vundet af slovakiske Peter Sagan fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Lars Bak kørte for 
Matti Breschel kørte for 
Søren Kragh Andersen kørte for 
Mads Würtz Schmidt kørte for 
Magnus Cort kørte for 
Mads Pedersen kørte for 
Michael Carbel kørte for

Resultater

Referencer

Eksterne henvisninger

2018
UCI World Tour 2018